Bonte ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Bonte (* 1964),  deutscher Historiker und Bibliothekar
 Bob Bonte (1929–1988), niederländischer Schwimmer
 Friedrich Bonte (1896–1940), Kommodore in der deutschen Kriegsmarine
 Paul Bonte (1862–1940), deutscher Sanitätsoffizier der Kaiserlichen Marine
 Wolfgang Bonte (1939–2000), deutscher Rechtsmediziner und Hochschullehrer

Weiteres:
 Villa Bonte in Darmstadt

Siehe auch:
 Bonde